Maiale – nome comune di Sus scrofa Vidiensis vidiensis
 Maiale – carne di suino macellato
 Maiale – segno dello zodiaco cinese
 Maiale – figura araldica
 Maiale – termine con cui era anche noto il siluro a lenta corsa
 Maiale – singolo di Drupi, dall'album Storie d'amore del 1993
 Maiale d'acqua – roditore caviomorfo del genere idrochero
 Clan Maiale – associazione criminale originaria di Eboli